CTT Correios de Portugal — empresa portuguesa
 CTT (banda) — banda musical portuguesa
 CTT Macau

Desambiguações de comunicações
Desambiguações de música
Desambiguações de siglas